Евролига 1997 — сороковой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в Риме 24 апреля, титул сильнейшего впервые завоевал греческий «Олимпиакос» Пирей. Турнир изменил своё название — вместо Европейской Лиги он стал называться Евролига.

1-й групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

2-й групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
1996 год в баскетболе
1997 год в баскетболе